Wojakowski herb Brochwicz (parfois sous la forme Brochwicz-Wojakowski) est le patronyme d'une ancienne famille de la noblesse polonaise.

Histoire 
La famille remonte à Wojak, chef au  d'un groupe de colon de la région de Dunajec, autour de la ville actuelle de Czchów. Un des descendants de Wojak, trois siècles plus tard, fait construire une église de pierre à Wojakowa et paie la dîme "en gerbes et en chanvre" à l'évêque. La famille utilise la graphie Wojakowski seulement à partir du .

Membres notables 
  († 1716), échanson du powiat de Przemyśl, conseiller (konsyliarz) du  au sein de la  (1751).
 , écuyer de bouche (stolnik) du powiat de Przemyśl (1697-1726), conseiller du .
 Jan Franciszek Wojakowski, chambellan du powiat de Przemyśl (1694-1698).
 Andrzej Wojakowski (ca. 1640), échanson royal de Żydaczów, seigneur de Borki. Grand-père du suivant.
 Zygmunt Wojakowski (ca. 1690), écuyer de bouche (stolnik) de Oświęcim et Zator, seigneur de Sadkowa Góra et Ujścia. Père du suivant.
 Jan Wojakowski, chambellan de la cour royale (1771), député au tribunal de Lublin (1792), écuyer de bouche de Wenden, seigneur de Baymaki, Brykowa et Wałów. Père du suivant.
 Leon Wojakowski (ca. 1780), député de la noblesse et député de l'assemblée de Volhynie, seigneur de Ohryszkowic dans le powiat de krzemienieck.
 Aba Wojakowski (ca 1790-1833), prédicateur et prêtre. Frère du précédent.
 comte François Wojakowski (1786-1831, bataille de Wola), ancien officier de la Légion polonaise il participa à toutes les batailles de l'Empire. Chevalier de la Légion d'Honneur, croix d'Or de la Virtuti Militari, il est tué durant Insurrection polonaise comme capitaine de chasseurs à pied.
  (1775-1845), prêtre catholique (1796), évêque d'Arcadiopolis (1824) et suffragant de Lublin, archidiacre de Lublin (1839-1845).
 Kasper Wojakowski († 1669), juge de la région de Przemyśl. Seigneur de Pełnatycze, Wola Roźwienicka, Janikowice, Częstkowice, Rudłowo, Rzeplin, Rozbierz, Więckowice, Cudowice „et aliorum".
 Jan Wojakowski, seigneur de Rzeplin. Il fut successivement maître de la chasse (łowczy), enseigne (chorąży), chambellan puis castellan du powiat de Przemyśl (1693).
 Dyonizego Jana Wojakowski (1800-1872), membre de la société économique de Galicie, seigneur de Powełcza.
 Władysław Wojakowski (1887-1947), lieutenant-colonel de l'armée polonaise, commandant du 15ème régiment d'infanterie durant la seconde Guerre mondiale, décoré de la Virtuti Militari.
Joanna Brochwicz-Wojakowska (1827-1911), nièce du philosophe Josef Hoëné-Wronski et belle-mère de l'homme de lettre Zenon Przesmycki.
  née Brochwicz-Wojakowska (Moscou, 1910 - Bretagne, 1997), actrice de cinéma et de théâtre polonaise, artiste de cabaret et chanteuse. Membre de la YMCA.

Références 
 Piotr Nitecki: Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999 Słownik biograficzny, Warszawa 2000.
 Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987
 Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Travaux de la Société des sciences et des lettres de Wrocław", Seria A., 1947
 Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego: sejm-wielki.pl

Patronyme polonais
Généalogie patronymique
Famille noble polonaise